Holten est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Holten, est un village situé dans la commune néerlandaise de Rijssen-Holten, dans la province d'Overijssel

Patronyme 

 Bo Holten (1948-), un compositeur et chef d'orchestre danois ;  
  (1899-1991), diplomate allemand ;   
  (1936-), chanteur et paroliers néerlandais ;   
  (?-1572) ;  
  (1976-), commissaire danois ;   
 Kasper Holten (né en 1973), metteur en scène danois ;   
  (1816-1897), Gouverneur des îles Féroé ;  
 Ragnar von Holten (1934-2009), peintre, graveur, illustrateur et conservateur de musée suédois ;  
  (1738-1816), médecin américain, homme politique et juge ; un des signataires des Statuts de la Confédération ;  
 Sophie Holten (1858-1930), artiste peintre danoise ;  
  (1897-1972; en réalité Walter Siegfried Karl Regnet), acteur allemand.

Source de la traduction 

Patronyme allemand
Patronyme danois